Награда Спирит за најбољу глумицу у споредној улози била је једна од Спирит награда коју је сваке године додељивала непрофитна организација Film Independent.

Напомене 
 
 Знак "†" указује да је глумац освојио награду Оскар за исту улогу.
 Знак "‡" указује да је био номинован за Оскара.

Награђене и номиноване

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт

Награда Спирит